Dąbcze – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Dąbcze – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Dąbcze – dawna gromada